Tompa (Magyarország)
Tompa (Románia)

Hasonló néven
Kistompa